

Pessoas
José Francisco Lopes

Jose Francisco